Yohn ist der Familienname folgender Personen:

 Erica Yohn (1928–2019), US-amerikanische Schauspielerin
 Frederick Coffay Yohn (1875–1933), US-amerikanischer Maler
 Katlyn Yohn (* 1991), US-amerikanische Basketballspielerin
 Rake Yohn (* 1977), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 John
 Yon  (Begriffsklärung)